

Населені пункти та їхні частини
 Марцинково — село в гміні Моґільно Моґіленського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Марцинково — село в гміні Іновроцлав Іновроцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Марцинково — село в гміні Ґрунвальд Острудського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Марцинково — село в гміні Пурда Ольштинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Марцинково — село в гміні Мронгово Мронґовського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Марцинково — село в гміні Сомпольно Конінського повіту Великопольського воєводства
 Марцинково — осада в гміні Бранево Браневського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки